Carpinteria kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Carpintería (ort i Argentina), San Luis,

USA 

 Carpinteria, Kalifornien, ort, Santa Barbara County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar